Batigne est un patronyme porté notamment par :
 François Victor Batigne (1881-1954), peintre ;
 Jacques Batigne, juge et écrivain ;
 Marcel Batigne, président de la Fédération française de rugby (1966-1967) ;
 Jean Batigne (1933-), percussionniste (Percussions de Strasbourg) et compositeur ;
 Stéphane Batigne (1965-), écrivain et éditeur ;
 Cécile Batigne-Vallet (1968-), archéologue et céramologiste.